Beneşti több romániai település neve:

 Benyefalva, Arad megye
 Beneşti, Bákó megye
 Beneşti, Dolj megye
 Bendorf, Szeben megye
 Beneşti, Vaslui megye
 Beneşti, Vâlcea megye